Abduction (letteralmente "rapimento" in lingua inglese; in lingua italiana spesso utilizzato per intendere "rapimento alieno") può riferirsi a:

Abduction – film statunitense del 1975 diretto da Joseph Zito.
Abduction – film statunitense del 2009 diretto da John Orrichio.
Abduction - Riprenditi la tua vita (Abduction) – film statunitense del 2011 diretto da John Singleton.
Maximum Abduction – album del gruppo svedese Hypocrisy.